Place de la Réunion (Mulhouse), nommée ainsi en souvenir de la réunion de Mulhouse à la France en 1798.
 Place de la Réunion (Paris), proche de la rue de la Réunion, elle-même ouverte pour réunir le petit et le grand Charonne.
 « Place de la Réunion », nom donné, sous la Révolution française, à la place du Carrousel.

Voir aussi 
 Place de l'Île-de-la-Réunion, à Paris.

Réunion Place